Ел Трозо има више значења:

 Ел Трозо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Трозо (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику